Goldsborough ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles Goldsborough (1765–1834), US-amerikanischer Politiker
 Louis M. Goldsborough (1805–1877), US-amerikanischer Admiral
 Phillips Lee Goldsborough (1865–1946), US-amerikanischer Politiker
 Robert Goldsborough (1733–1788), US-amerikanischer Politiker
 Robert Goldsborough (Autor) (* 1937), US-amerikanischer Schriftsteller
 Robert Henry Goldsborough (1779–1836), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Alan Goldsborough (1877–1951), US-amerikanischer Politiker

Goldsborough bezeichnet außerdem:
 USS Goldsborough, den Namen dreier nach Louis M. Goldsborough benannter Schiffe der US Navy
 Goldsborough (North Yorkshire), ein Dorf im Norden Englands

Siehe auch:
 Goldsboro